Billy puede hacer referencia a:
 Billy Childish, pintor y poeta británico.
 Billy Crystal, actor estadounidense.
 Billy Ray Cyrus, cantante estadounidense.
 Billy Gilman, cantante y compositor de música country.
 Billy Preston, músico de soul estadounidense.
 Chuck Billy, cantante de rock de Testament.
 Billy Idol, cantante británico.
 Billy, personaje de The Grim Adventures of Billy & Mandy.
 Billy Bou, futbolista salvadoreño.
 Billy Talent grupo de música canadiense.
 Billy Yakamura, personaje ficticio.
 Billy Kane, personaje de The King of Fighters
 Billy (Saw), personaje de Saw
 Raza canina. (ver Portal:Perros)
 Billy the Kid, forajido estadounidense.
 Billy, canción del rapero estadounidense 6ix9ine (2018).
 Billy, personaje de la película llamada Dead silence
Billy the Kid
Bolly

Geografía 
 Billy, comuna francesa en Auvernia.
 Billy, comuna francesa en Calvados.
 Billy, comuna francesa en Loir y Cher.